Ken Skupski e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Dustin Brown e Antoine Hoang hanno sconfitto Lloyd Glasspool e Alex Lawson con il punteggio di 68-7, 7-5, [13-11].

Teste di serie 

  Divij Sharan /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Sander Arends /  David Pel (quarti di finale)

  Purav Raja /  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)
  Lloyd Glasspool /  Alex Lawson (finale)

Wildcard 

  Fabian Fallert /  Johannes Härteis (primo turno)

  Mats Rosenkranz /  Tom Schönenberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Eckental 2020